Příjmení Trýb nosí více různých osobností:

 Antonín Trýb (1884–1960) – český dermatovenerolog, spisovatel
 Richard Trýb (1914–2002) – český chirurg, syn Antonína Trýba